Leleu est un patronyme français. Il peut faire référence à :

Étymologie 
Selon les linguistes Albert Dauzat et Marie-Thérèse Morlet, Leleu est la forme picarde du nom Leloup qui signifie « le loup ». Il provient du mot latin lupus dont sont issus les mots « leu » et « loup ». Marie-Thérèse Morlet affirme également que Leleu serait une forme fautive de Leleux.

Variantes 
Marie-Thérèse Morlet donne trois variantes de Leleu :

Patronyme 

 Jean-François Leleu (1729-1807), ébéniste français ;
 Charles Leleu (1750-1794), représentant français de la section des Invalides à la commune de Paris ;
 Achille Leleu (-1943), chanoine français ;
 Ghislain Leleu (né en 1936), directeur de groupe de presse français ;
 Jules Leleu (1883-1961), designer Art Déco français ;
 Maurice Leleu (1890-1960), personnalité française des industries céramiques ;
 René Leleu (1911-1984), sculpteur français ;
 Michèle Leleu (1920-1975), enseignante et femme de lettres français ;
 Gérard Leleu (1932-), médecin et sexologue, écrivain et conférencier français ;
 Guy Leleu (1950-), coureur cycliste professionnel français ;
 Jeanne Leleu (1898-1979), compositrice française ;
 Patrick Leleu (1955-), personnalité française du monde des affaires ;
 Philippe Leleu (1958-), ancien coureur cycliste français ;
 Pierre-Alain Leleu (1966-), acteur français ;
 Guillaume Leleu (1974-), joueur français de rugby à XV français ;
 Jérôme Leleu (1979-), humoriste français connu sous le nom de scène de « Max » ;
 Romain Leleu (1983-), frère de Thomas, trompettiste français ;
 Thomas Leleu (1987-), frère de Romain, tubiste français ;
 Marine Leleu (1991-), athlète amateure, coach sportive, blogueuse et vidéaste.
 Raphaël Leleu (2003-), élève à l'Ecole Centrale de Lille, promo 2025 ;

Œuvre 

 Le testament du père Leleu (1920), pièce de théâtre de Roger Martin du Gard.

Références 

Patronyme français